Албания

Сев. Македония

България

Турция

Гърция
Атина
Солун
Кавала
Тасос
Дедеагач
Самотраки
Корфу
Игуменица
Лариса
Волос
Янина
Халкида
Патра
Коринт
Нафплио
Спарта
Ареополи
Пирея
Елевсина
Лаврио
Ираклио

Македония
Тракия
Епир
Тесалия
Евбея
Централна Гърция
Пелопонес
Олимп
Левкада
Кефалония
Закинтос
Лемнос
Лесбос
Хиос
Самос
Андрос
Тинос
Миконос
Икария
Патмос
Наксос
Милос
Санторини
Кос
Родос
Карпатос
Касос
Китира
Гавдос

Егейско
море
Критско море
Миртонско
море
Йонийско
море
Средиземно
море

Крит
Егейски
острови
Циклади
Додеканези
Йонийски
острови
Островите на Гърция се разделят на:
 Йонийски острови
 Северноегейски острови (Тракийски Споради)
 Евбея и Северни Споради
 Източни Споради
 Саронически острови (Западни Споради)
 Циклади и Малки Циклади
 Додеканези (Южни Споради)
 Крит и околни острови

Общият брой на гръцките острови варира от 1200 до 6000, а броят на населените от 166 до 227.

Най-големи острови

Йонийски острови

Северноегейски острови (Тракийски Споради)

Евбея и Северни Споради (Тесалийски Споради)

Източни Споради

Острови в Сароническия залив (Саронически острови или Западни Споради)

Циклади

Малки Циклади

Додеканези (Южни Споради)

Остров Крит и околните острови

Литература 
 Греческие острова. Путеводитель. — M.: Michel Strogoff & Ass, 2000. — 352 с. — (Le Petit Fute). — ISBN 2-86273-618-X.